Степанковский Александр Иванович (15 марта 1877 года — 08 апреля 1958 год) — Председатель-учредитель «Центрального объединения русских общественных организаций и Союзов», секретарь «Союза русских врачей» в Болгарии. Статский советник.

Биография 
Родился в 1877 г. в Одессе в потомственной дворянской семье. Отец — Иван Иванович Степанковский был управляющим рудников Русского Общества Пароходства и Торговли (РОПиТ). Мать — домохозяйка. Закончил медицинский факультет Харьковского Императорского университета в 1903 году, служил заведующим врачом Александровск-Грушевской больницы при Руднике Русского Общества Пароходства и Торговли, затем врачом и преподавателем гигиены Александровск-Грушевской церковно-учительской школы Области Войска Донского, затем Старшим врачом Александровск-Грушевской больницы общества донских углепромышленников. В 1915 году мобилизован на военную службу в звании полковника. Служил на фронтах первой мировой войны, в гражданскую войну в Донской армии; дивизионный врач 6-й Донской пластунской дивизии. В Русской Армии — дивизионный врач 2-й Донской конной дивизии армии Врангеля до эвакуации из Крыма. Статский советник. Был на о. Лемнос . С 1920 года в Болгарии корпусной врач Донского корпуса 1-й армии. Был одним из первых военных врачей принимавших больных в здании РОВС на улице Оборище Номер 17 (1921 г.). Затем работал в клинике д-ра Палчева и вместе с доктором Берзиным с 1922 г. Имел широкую практику. Член правления «Союза русских врачей», с 1925 г. по 1940 г. Председатель "Церковно Православного Братства «Св. Николай» (1937 г. — 1950 г.). Секретарь и управляющий в Русской Церкви «Св. Николай» (1950 г.-1958 г.). Председатель-учредитель «Центрального объединения русских общественных организаций и Союзов» (1929 г.). Скончался в Софии в 1958 году, похоронен на Русском кладбище в районе Княжево в Софии. Жена — Клавдия Ивановна Степанковская (Грамматина) (1873—1914), сын — Сергей Александрович Степанковский, приемные дети: Вера Евгеньевна Островская, Всеволод Евгеньевич Островский. Вторая жена — Ольга Степанковская (1899—1980).

Награды: орден святой Анны 3-й степени

В Государственном Архиве Российской Федерации хранится рапорт от 10 декабря 1920 года за № 145/c написанный дивизионным врачом статским советником Степанковским о состоянии дел в Чилингире. Рапорт этот является ценным историческим документом, показывающим, в какой тяжёлой обстановке находились казаки.

Примечания 
 -Цветана Кёсева "Болгария и русская эмиграция 1920-1950 годы" стр. 207,210;

 -Т.К. Пчелинцева "Русский некрополь в Софии" стр. 322
Государственный архив Российской Федерации, фонд 5935, оп.1, д. 14, л.16

Государственный архив Российской Федерации, фонд 5928, оп.1, ед.хр. 68

Государственный архив Российской Федерации, фонд 8826, оп.1, ед.хр 42

Приказ Донскому корпусу от 18 мая 1921 года № 87, параграф 2.

Ссылки 
 http://museum.passion-don.org/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%89/
 https://rgia.su/old/showObject.do?object=283402782
 https://www.istmira.ru/istnovei/beloemigranty-v-bolgarii-vospominaniya/page/96/
 http://museum.passion-don.org/%D1%81%D0%BF-%D1%81%D1%8F/
 https://rusneb.ru/catalog/000200_000018_rc_ap000006099/viewer/?page=2
 http://konferenciya.seluk.ru/9istoriya/1471732-2-russkie-vrachi-bolgarii-avtor-sostavitel-pchelinceva-stoyu-uglu-ulic-iskir-chumerna-eho-vospominaniy-moih-rodnih-z.php
 https://hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/izdania/risi/2/Kjoseva.pdf
 https://www.proza.ru/2019/04/20/20

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Болгарии
Умершие в Софии
Родившиеся 15 марта
Родившиеся в 1877 году
Умершие в 1958 году
Выпускники медицинского факультета Императорского Харьковского университета
Персоналии:Русская армия Врангеля
Врачи Российской империи